Bambule bezeichnet:
 Bambule, lärmender Tanz, der das Vorbild zu Häftlingsprotesten gleichen Namens war
 Bambule (Album), ein Musikalbum der Hamburger Rap-Gruppe Beginner (bei Veröffentlichung hieß die Gruppe noch Absolute Beginner)
 Bambule (Fernsehspiel), ein Fernsehfilm mit Drehbuch von Ulrike Meinhof (1970, gesendet erst ab 1994)
 Bambule (Fernsehmagazin), ein Fernsehmagazin des Senders ZDFneo, moderiert von Sarah Kuttner
 Bambule (Wagenplatz), Bauwagenplatz in Hamburg, auf dem es 2002 zu den Bambule-Protesten kam
 das Nachfolgeblatt der Zeitschrift Agit 883

Siehe auch:

 Calimocho, Mischgetränk aus Cola und Wein, das in manchen Gegenden als Bambule bezeichnet wird
  Episkopi-Bamboula